Элли Либер (, 7 октября 1932, Бад-Аусзе, Штирия, Австрия) — австрийская саночница, выступавшая за сборную Австрии в конце 1950-х годов, чемпионка мира и Европы.

Элли Либер является обладательницей золотой медали чемпионата мира 1959 года, проходившего в городе Вийяр-де-Лан. Спортсменка имеет также одну золотую награду чемпионата мира 1956 года, состоявшегося в Имсте.

Участия в зимних Олимпийских играх Элли Либер не принимала, так как закончила карьеру профессиональной спортсменки ещё до вхождения санного спорта в олимпийскую программу.

Литература 
 Bodo Harenberg (Red.): Die Stars des Sports von A-Z. Darmstadt 1970

Ссылки 
 Информация о чемпионах мира в санном спорте и скелетоне 
 Список чемпионов Европы в санном спорте 

Саночники Австрии
Чемпионы мира по санному спорту
Чемпионы Европы по санному спорту